Amarawati (Andhra Pradeś) – miejscowość w południowych Indiach
 Amarawati (Indochiny) – historyczna kraina w środkowym Wietnamie
 Amarawati (dystrykt) – dystrykt w Indiach, w stanie Maharasztra
 Amarawati (Maharasztra) – miasto w Indiach, w stanie Maharasztra